Ку́бок Тита́нов () — национальный футбольный кубок Сан-Марино.

Впервые был разыгран в 1937 году. Первые три десятилетия проводился нерегулярно (1937, 1950, 1954, 1958—1961). С 1965 года проводится ежегодно. Официально статус национального Кубка «Кубок Титанов» приобрёл только в 1985 году — с учреждением чемпионата Сан-Марино по футболу (). Однако, все победители «Кубка Титанов» до 1985 года, также считаются обладателями национального кубка. «Кубок Титанов» является официальным турниром Футбольной федерации Сан-Марино.

Команда, ставшая обладателем «Кубка Титанов», получает право играть в 1-м квалификационном раунде Лиги Конференций (до 2009 года — в Кубке УЕФА), (до 2021 года — в Лиге Европы).

Формула проведения турнира 

Розыгрыш «Кубка Титанов» проходит в три этапа. На первом этапе 15 клубов, участвующих в розыгрыше Кубка, делятся на 3 группы по 5 команд в каждой. Матчи проходят в два круга (каждая команда проводит по 8 игр).

Обладатели Кубка Титанов

Победители Чемпионата 

Футбольные соревнования в Сан-Марино
Сан-Марино